Majorat peut désigner :

Droit
 Un Majorat est un ensemble de biens fonciers ou de rentes immobilisées, inaliénables et produisant un revenu fixé en fonction du titre de noblesse auquel il était affecté.

Toponymie
en Pologne
 Majorat, un village dans la voïvodie de Lublin